Владимировский район:

 Владимировский район — название Ахтубинского района Астраханской области, Россия, в 1928—1975 годах
 Владимировский район — район Николаевской области Украины, упразднённый в 1959 году